Undiscovered puede referirse a:

Música y cine 
 Undiscovered (2006), álbum de James Morrison;
 Undiscovered (2006), álbum de Brooke Hogan;
 «Undiscovered» (2004), canción de Ashlee Simpson del álbum Autobiography;
 «Undiscovered» (2006), canción de James Morrison del álbum Undiscovered;
 Undiscovered (2005), película de Meiert Avis;